Єремія — біблійний пророк
 Єремія Галка — псевдонім українського історика та поета Миколи Костомарова
 Єремія Почаповський — єпископ УГКЦ (1621–1637)
 Єремія Прозорливий — преподобний києво-печерський XI століття, чернець Печерського монастиря
 Єремія Соловйов — церковний діяч XVIII століття
 Єремія Могила